Фалез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Фалез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос